NGC 4015-1
NGC 4015-2